În data de 20 noiembrie 1921, în Belgia se organizează alegeri generale pentru a doua oară după Primul Război Mondial.

Alegeri în Belgia
1921 în Belgia